Willow (engl. willow „Weide“) bezeichnet:

 Willow (Film), US-amerikanischer Kinofilm aus dem Jahr 1988
 The Willow Game, ein auf dem Kinofilm basierendes Brettspiel von 1988
 Willow (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1989
 Willow (Fernsehserie), US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2022
 Willow Rosenberg, Figur in der Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen
 Willow (Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift

Personen:
 Willow (* 1977), US-amerikanischer Wrestler, siehe Jeff Hardy
 Willow Sage Hart (* 2011), US-amerikanische Sängerin
 Willow Smith (* 2000), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willow (Alaska)
 Willow (Arkansas)
 Willow (Arizona)
 Willow (Kentucky)
 Willow (Florida)
 Willow (Illinois)
 Willow (Lee County)
 Willow (Maryland)
 Willow (Michigan)
 Willow (New York)
 Willow (Ohio)
 Willow (Oklahoma)
 Willow (Texas)
 Willow (Virginia)
 Willow (Wisconsin), Town(ship) im Richland County
 Willow City, Texas

Ehemalige Namen:
 Van Houten (New Mexico), ehemaliger Name des Ortes im Colfax County in New Mexico
 Reids (Alabama), ehemaliger Name des Ortes im Blount County in Alabama
 Willows (Kalifornien), Alternativname des Ortes

Siehe auch:
 Willow Township
 Willow River
 Willows